Ira'ara steht für:

 Ira'ara (Fuiloro), ein Ort und Aldeia in Fuiloro, Osttimor
 Ira'ara (Parlamento), ein Ort und Aldeia in Parlamento, Osttimor